Christian Mortensen er navnet på flere personer:
 Christian Mortensen (115-årig) – dansk-amerikaner som har haft rekorden som længstlevende (1882-1998)
 Christian Mortensen (landstingsmedlem) – dansk gårdejer og medlem af Landstinget (1805-1894)